Буваль () — фамилия. Известные носители:

 Буваль, Жюль (1867—1911) — французский органист и композитор.
 Буваль, Морис (1863—1916) — его брат, французский скульптор.